St.-Antonius-Krankenhaus steht in Abwandlungen für:
 St. Antonius-Krankenhaus (Bottrop)
 St.-Antonius-Hospital Eschweiler
 Antonius-Spital, Gmünd in Kärnten
 St.-Antonius-Hospital Gronau
 St. Antonius Krankenhaus Köln
 St.-Antonius-Klinik (Wegberg)

Siehe auch:
 Klinikverbund St. Antonius und St. Josef